Meyila peut désigner plusieurs localités du Cameroun :
 Meyila (Bikok) (Région du Centre) 
 Meyila (Zoétélé) (Région du Sud)